Čtyřhra juniorek na French Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže pařížského grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla americko-polská dvojice složená  ze 17leté Američanky Caty McNallyové a 18leté Polky Igy Świątekové, které do soutěže nezasáhly.

Premiérové grandslamové tituly získaly 17letá Američanka Chloe Becková a její 18letá krajanka Emma Navarrová, které ve finále hladce zdolaly čtvrtou nasazenou dvojici Rusek Alinu Čarajevovou a Anastasiji Tichonovovou po setech 6–1 a 6–2. Navázaly tak na předchozí účast v semifinále deblové juniorky US Open 2018 a finále Australian Open 2019. Do juniorského žebříčku ITF si vítězky připsaly 270 bodů, poražené finalistky pak 180 bodů.

Nasazení párů 
  Nacumi Kawagučiová /  Diane Parryová (semifinále)
  Joanna Garlandová /  Camila Osoriová (2. kolo, skreč)
  Elizabeth Mandliková /  Alexa Noelová (1. kolo)
  Alina Charajevová /  Anastasija Tichonovová (finále)
  Hurricane Tyra Blacková /  Lea Maová (čtvrtfinále)
  Kamilla Bartoneová /  Oxana Selechmetěvová (čtvrtfinále)
  Adrienn Nagyová /  Park So-hyun (semifinále)
  Mélodie Collardová /  Leylah Fernandezová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

French Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019